Rakow steht für:

 Rakow (Am Salzhaff), Ortsteil der Gemeinde Am Salzhaff, Landkreis Rostock, Mecklenburg-Vorpommern
 Rakow (Süderholz), Ortsteil der Gemeinde Süderholz, Landkreis Vorpommern-Rügen, Mecklenburg-Vorpommern
 Raków, Gemeinde in der Woiwodschaft Heiligkreuz, Polen
 Raków (Baborów),  Ortschaft in Oberschlesien in der Gmina Baborów im Powiat Głubczycki in der Woiwodschaft Oppeln, Polen
 Raków (Częstochowa), Ortsteil von Częstochowa, Woiwodschaft Schlesien, Polen

Rakow ist der Familienname folgender Personen:
 Frank Rakow (* 1949), deutscher Journalist und Verleger
 Maxim Rakow (* 1986), kasachischer Judoka
 Nikolai Petrowitsch Rakow (1908–1990), russischer Komponist
 Paul Rakow (1901–1937), deutsch-russischer Parteifunktionär (KPD) 
 Peter-Joachim Rakow (* 1933), deutscher Archivar
 Reinhard Rakow (1952–2022), Autor und Herausgeber
 Sigrid Rakow (* 1951), deutsche Politikerin (SPD)
 Stepan Semjonowitsch Rakow (1908–1981), sowjetisch-russischer Generalmajor 
 Wadim Sergejewitsch Rakow (* 2005), russischer Fußballspieler
 Wassili Iwanowitsch Rakow (1909–1996), russischer Pilot
 Werner Rakow, eigentlicher Name von Felix Wolf (Parteifunktionär) (1893–1936), deutsch-russischer Parteifunktionär (KPD)

Siehe auch:
 Rakoff
 Rakov (Begriffsklärung)
 Rakowe
 Rackow
 Charles Rackoff (* 1948), US-amerikanischer Informatiker
 Rako (* 1983), deutscher Rapper
 Raków (Begriffsklärung)